

Geografia

Austria 
Słoweńska nazwa miejscowości:
 Klöch

Bośnia i Hercegowina 
 Klek – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie hercegowińsko-neretwiańskim, w gminie Prozor-Rama
 Klek – wieś w Republice Serbskiej, w mieście Sarajewo Wschodnie, w gminie Istočno Novo Sarajevo
 Klek – półwysep

Chorwacja 
 Klek – miejscowość
 Klek – góra

Rumunia 
 Klek – miejscowość
 Klek – góra

Serbia 
 Klek – miejscowość

Słowenia 
 Klek – miejscowość

Osoby 
 Hanna Marie Klek – niemiecka szachistka
 Konrad Klek – niemiecki teolog

Zobacz też 
 Klęk